Ángel Velasco puede referirse a:
 Ángel Velasco (1863-1927), dulzainero español;
 Ángel Velasco, Lin (n. 1986), jugador de fútbol sala español;
 Ángel Velasco (n. 1987), actor español;
 Ángel Velasco (1948-2022), empresario español.